Super League kan avse
Super League - högsta serien inom rugby league i Storbritannien
The Super League – under 2021 planerad, men ej genomförd, fotbollsliga på Europanivå
Axpo Super League - högsta serien inom herrfotboll i Schweiz
Super League (damvolleyboll, England) - högsta serien inom damfotboll i England
Super League (herrvolleyboll, England) - högsta serien inom herrfotboll i England

Se även
Superliga